

Sigle 
 Iterative Dichotomiser 3  – algoritmo ID3 per la costruzione di un albero di decisione

Informatica 
 Tag ID3  – metadati di identificazione di un file MP3